В одиночному розряді тенісного турніру Ameritech Cup 1990, який проходив в рамках Туру WTA 1990, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Мануелу Малєєву-Франьєре 6–3, 6–2.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (переможниця)
 Зіна Гаррісон (півфінал)
 Аранча Санчес Вікаріо (1-ше коло)
 Моніка Селеш (1-ше коло)

 Мануела Малєєва-Франьєре (фінал)
 Наташа Звєрєва (1-ше коло)
 Лаура Гільдемейстер (2-ге коло)
 Пем Шрайвер (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

1990